Пак: фамилия, топоним и прочее.

 Пак (хангыль: 박, ханча 朴) — корейская фамилия, список персоналий. Помимо корейского происхождения фамилия Пак имеется у венгерских, словенских и украинских народов и не имеет никаких связей с корейским происхождением.

Известные носители 
 Пак, Алексей Андреевич (1911—1973) — целинник, начальник управления птицеводства Министерства сельского хозяйства СССР.
 Пак, Андрей Инсунович (1926—1994) — геолог.
 Пак Бон Чун (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Пак, Валентин (1923—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Пак, Валерий Юрьевич (род. 1957) — композитор, певец, актёр, автор-исполнитель песен в жанрах романс, авторская песня.
 Пак Вансо (1931—2011) — южнокорейская писательница
 Пак, Василий (1916—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Пак, Вера Борисовна (1938—2018) — директор Хивинского детского дома № 20, Герой Узбекистана.
 Пак, Вилорий Викторович (род. 1951) — советский и казахстанский тренер.
 
 Пак, Владимир Николаевич (1946—2008) — советский и украинский журналист.
 Пак, Вольфганг (род. 1949) — австрийский шеф-повар, ресторатор и бизнесмен.
 Пак Гвон Сун (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Пак, Грег (род. 1968) — американский кинорежиссёр и сценарист комиксов.
 Пак, Грейс (род. 1974) — американо-канадская актриса.
 Пак Дюн Гер (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Пак, Елена Александровна (1910—?) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Пак Ён Ок (1912—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Пак, Жорж (1914—1993) — французский государственный служащий, завербованный советскими разведывательными органами.
 Пак, Зиновий Петрович (род. 1939) — российский учёный, профессор, министр оборонной промышленности Российской Федерации (1996—1997).
 Пак, Иван Афанасьевич (1912—1982) — Герой Социалистического Труда.
 Пак Ин Бок (1922—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Пак Кённи (1926—2008) — южнокорейская писательница.
 Пак, Линда (род. 1978) — американская телевизионная актриса.
 Пак, Людвик (1930—1988) — польский актёр.
 Пак, Михаил Николаевич (1918—2009) — советский и российский востоковед-историк, основатель советской школы корееведения.
 Пак, Моисей (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Пак, Моисей Иванович (1910—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Пак, Надежда (1921—1993) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Пак, Олег (род. 1958) — советский футболист.
 Пак, Пётр Павлович (1905—1963) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Пак По Ён (род. 1990) — южнокорейская актриса.
 Пак, Ричард (род. 1976) — американский хоккеист.
 Пак, Сергей Григорьевич (1930—2018) — советский и российский инфекционист.
 Пак Сун Ча (род. 1966) — южнокорейская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 
 Пак Хак Сон (1924—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Пак Че Лок (1914—1977) — Герой Социалистического Труда.
 Пак Чи Мин (род. 1995) — южнокорейский певец.
 Пак Чи Сун (1908—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Пак Чон Хи (1917—1979) — южнокорейский президент.
 Пак Чхан Ок (1909 — ?) — северокорейский партийный и государственный деятель.
 Пак Ы Ван (1911—1961) — северокорейский партийный и государственный деятель.
 Пак, Эльза Николаевна (род. 1942) — русский скульптор, заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР.
 Пак, Эрин (род. 1980) — американская бобслеистка.

Топоним 
 Пак — река в Мурманской области.
 Пак — река в США.
 Пак — посёлок в Австрии.
 Пак — кишлак в Афганистане.

Другое 
 ПАК — сокращение от «Программно-аппаратный комплекс».
 ПАК — сокращение от «Перспективный авиационный комплекс»:
 ПАК ФА — российский многоцелевой истребитель пятого поколения.
 ПАК ДА — российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения.

 Пак — лесной дух в фольклоре фризов, саксов и скандинавов.
 Пак — спутник Урана.
 Пак, или паковый лёд — морской лёд, просуществовавший более 2 лет.
 Пак — персонаж телесериала «Хор».

См. также 

 Pak 35/36 — немецкая противотанковая пушка периода Второй мировой войны.